Гакет, Гакетт:

 Бальтазар Гакет — (Аке, Belsazar Hacquet) (1739—1815) — австрійський мандрівник, природознавець.

Гакетт — місто, штат Арканзас
 Гакетт — місто, штат Вісконсин